

Geografia

Contea di Qi (Kaifeng), Henan
Contea di Qi (Hebi), Henan
Contea di Qi (Shanxi), Jinzhong, Shanxi